Philipsen ist der Familienname folgender Personen:
 Alexandra Philipsen (* 1970), deutsche Fachärztin und Professorin für Psychiatrie und Psychotherapie
 Constantin Philipsen (1859–1925), dänischer Kinobetreiber, Filmproduzent und Filmregisseur
 Jasper Philipsen (* 1998), belgischer Radrennfahrer
 Morits Philipsen (1814–1877), dänischer Privatbankier, Landwirt und Politiker
 Preben Philipsen (1910–2005), dänischer Filmproduzent
 Theodor Philipsen (1840–1920), dänischer Künstler

Siehe auch:
 Philippsen
 Philippson